Le sigle IPSL peut désigner  :

 l'Institut polytechnique Saint-Louis, pôle d’enseignement supérieur et de recherche privé de Cergy-Pontoise (Val-d'Oise),

 l'Institut Pierre-Simon-Laplace, fédération de six laboratoires de Paris et Saint-Quentin-en-Yvelines, dédiés aux études sur l’environnement global